Поль Рамадье () (17 марта 1888 года, Ла-Рошель, — 14 октября 1961 года, Родез) — французский политик, и государственный деятель, который, с 22 января по 19 ноября 1947 года будучи премьер-министром, возглавлял кабинет министров Четвёртой республики.

Биография 
Родился 17 марта 1888 года в городе Ла-Рошель в семье врача-психиатра. Уже в 16—летнем возрасте записался в Социалистическую партию Франции (СФИО). Изучал юриспруденцию и в 1911 году получил докторскую степень защитив диссертацию по Римскому праву. Масон, был досточтимым мастером ложи La Parfaite Union.

Был депутатом французского парламента с 1928 по 1940, с 1945 по 1951 и с 1956 по 1961 годы.

Покинул СФИО, перейдя в 1936 году в неосоциалистический Социалистический республиканский союз. Работал заместителем государственного секретаря в правительстве Леона Блюма. Его юрисдикция охватывает министерство электроэнергии и жидкого топлива. В кабинете Камиля Шотана Рамадье получил должность заместителя государственного секретаря по вопросам гражданского строительства.

В 1938 году в третьем кабинете Эдуара Даладье получил портфель министра труда республики. В этой должности активно ратовал за улучшение социальной защищённости трудящихся, пенсионную реформу и сорокачасовую рабочую неделю.

После начала Второй мировой войны и вторжения вермахта во Францию, Поль Рамадье участвовал в Движении Сопротивления и вновь примкнул к социалистам. Был одним из 80-ти депутатов, голосовавших 10 июля 1940 года против ликвидации режима Третьей республики и передачи конституционных полномочий маршалу Петэну. За помощь евреям в годы оккупации его имя начертано на Аллее праведников мемориала «Яд ва-Шем» в Израиле.

После освобождения Франции от фашистов Рамадье стал министром снабжения (с ноября 1944 года по май 1945 года в кабинете Шарля де Голля).

С 16 декабря 1946 года по 16 января 1947 года — министр юстиции Франции. Ему удалось убедить правительство дать согласие на План Маршалла. После принятия Конституции Четвертой республики Национальным собранием Рамадье стал первым премьер-министром Четвертой республики.

В мае 1947 года подписал декрет о выводе министров-коммунистов из правительства.

В правительстве Кея Анри с 1948 по 1949 год военный министр Франции.

Содействовал повороту к атлантическому курсу страны во внешней политике, включавшему участие Франции в НАТО.

В 1956—1957 годах в кабинете Ги Молле был министром экономики и финансов.

Поль Рамадье скончался 14 октября 1961 года в Родезе.

Правительства Рамадье

Первое министерство (22 января — 22 октября 1947) 
 Поль Рамадье — председатель Совета Министров;
 Морис Торез — вице-председатель Совета Министров;
 Жорж Бидо — министр иностранных дел;
 Поль Косте-Флоре — военный министр (22 января — 4 мая — Франсуа Бийу);
 Луи Жакино — морской министр;
 Андре Марозелли — министр авиации;
 Эдуар Депрё — министр внутренних дел;
 Робер Шуман — министр финансов;
 Андре Филипп — министр национальной экономики;
 Робер Лакост — министр промышленной продукции;
 Амбруаз Круаза — министр труда и социального обеспечения;
 Андре Мари — министр юстиции;
 Марсель Эдмон Нежелен — министр национального образования;
 Франсуа Миттеран — министр по делам ветеранов и жертв войны;
 Франсуа Танги-Прижен— министр сельского хозяйства;
 Пьер Бурдан — министр по делам молодежи, искусств и литературы;
 Мари Муте — министр по делам заграничной Франции;
 Жюль Мок — министр общественных работ и транспорта;
 Жорж Марран — министр здравоохранения и народонаселения;
 Шарль Тийон — министр восстановления и градостроительства;
 Жан Летурно — министр торговли;
 Феликс Гуэн — министр планирования;
 Марсель Роклор — государственный министр;
 Ивон Дельбос — государственный министр.

Изменения:
 4 мая 1947 — Пьер-Анри Тежен наследует Торезу как вице-председатель Совета Министров. Другие министры-коммунисты (Круаза, Марран, Тийон и Бийу) также подают в отставку.
 9 мая 1947 — Даниель Мейер наследует Круаза как министр труда и социального обеспечения. Робер Прижен наследует Маррану как министр здравоохранения и народонаселения. Жан Летурно наследует Тийону как министр восстановления и градостроительства. Эжен Тома входит в кабинет как министр почт.
 11 августа 1947 — Робер Лакост наследует Летурно как министр торговли, становясь при этом министром торговли и промышленности.

Второе министерство (22 октября — 24 ноября 1947) 
 Поль Рамадье — председатель Совета Министров;
 Жорж Бидо — министр иностранных дел;
 Пьер-Анри Тежен — министр национальной обороны;
 Эдуар Депрё — министр внутренних дел;
 Робер Шуман — министр финансов;
 Жюль Мок — министр экономических дел, планирования, общественных работ, транспорта, восстановления и градостроительства;
 Робер Лакост — министр промышленности;
 Андре Мари — министр юстиции;
 Марсель Эдмон Нежелен — министр национального образования;
 Даниель Мейер — министр социальных дел, ветеранов и жертв войны;
 Марсель Роклор — министр сельского хозяйства;
 Поль Косте-Флоре — министр по делам заграничной Франции;
 Ивон Дельбос — государственный министр.

Примечания 

Политики XX века
Правители Европы XX века
Правители XX века
Премьер-министры Франции
Министры труда Франции
Министры юстиции Франции
Главы военного ведомства Франции
Министры финансов Франции
Праведники народов мира во Франции
Социалисты Франции
Родившиеся в Ла-Рошели
Умершие во Франции
Персоналии:Холокост во Франции
Члены Палаты депутатов Третьей французской республики